— сэйю, родилась в префектуре Айти, Японии 1 марта, 1978 года.

Биография 
Родилась в префектуре Айти. Окончила Yoyogi Animation Academy по специальности сэйю, после чего проявила свои таланты в таких областях, как работа сэйю, певца и радиоведущего. Помимо этого выступала в роли айдола. Как певец дебютировала в 2001 году с синглом «Соёкадзэ но Рондо». Озвучивала Нэму Асакуру из D.C. ~Da Capo~, Каори из Azumanga Daioh и множество других популярных персонажей. Также она исполняла множество аниме-песен, таких, как закрывающая тема Strike Witches 2 и открывающая тема Final Approach. С августа 2013 года по сентябрь 2014 года актриса прерывала свою деятельность в связи с проблемами со здоровьем.

Значимые роли 
 Сатока Татикава в Gate Keepers 21
 Сихо в My-Otome
 Сихо Мунаката в My-HiME
 Сидр в King of Bandit Jing
 Каори в Azumanga Daioh
 Нэму Асакура в D.C. ~Da Capo~
 Хинаитиго в Rozen Maiden
 Сидзука Масуда в Final Approach
 Цубоми Окувака в Strawberry Panic!
 Миша в Ar tonelico
 Гэнгоро в Ar tonelico II
 Аки-тян в RockMan.EXE (MegaMan NT Warrior)
 Рэй в Ray the Animation
 Кунуги-тан в Binchō-tan
 Цубаса в Angel Tales
 Мидзуки Сакаки в Lovedol ~Lovely Idol~
 Митико Таканэ в Otome wa Boku ni Koishiteru
 Сайси в Samurai Deeper Kyo
 Аюми Мамия в Magikano
 Руна Эдомаэ в Seto no Hanayome
 Тяко Хасэгава в Cosplay Complex
 Эрика Хартманн в Strike Witches

Дискография

Синглы 
 2001-08-01: Soyokaze no Rondo
 2002-01-26: Heart no Puzzle
 2002-08-07: Hoshi no Furu Oka
 2003-07-24: SAKURA Magic ~shiawase ni narou~
 2004-10-27: Kimiiro Palette — TV аниме Final Approach (вступительная заставка)
 2004-12-01: Joyeux Noël ~seinaru yoru no okurimono~ 2006-01-25: Motto! — TV аниме Magikano заставка
 2006-10-04: Dual Love on the planet ~Hanoka~ — TV аниме Hanoka заставка
 2006-11-? : Install Your Heart — TV аниме Mega Man Star Force заставка

 Альбомы 
 2003-02-05: SAITA 2004-03-01: U.La.Ra 2005-03-24: PoTeChi 2005-08-03: Cherries 2006-04-12: Tenohira no naka no Lupica''

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания Японии